«Алиби» — название фильмов:
 «Алиби» — американский чёрно-белый немой криминальный фильм 1929 года, реж. Роланд Уэст.
 «Алиби» — британский детективный фильм 1931 года, реж. Лесли Хискотт.
 «Алиби» — французский фильм-детектив 1937 года, реж. Пьер Шеналь.
 «Алиби» — итальянская комедия 1969 года, реж. Адольфо Чели.
 «Алиби» — немецкая романтическая комедия 2002 года, реж. Кристоф Шреве.
 «Алиби» — американская романтическая комедия 2006 года, реж. Мэтт Чековски и Курт Маттила.
 «Алиби» — американский триллер 2007 года, реж. Джеймс Чин.
 «Алиби» — боевик 2007 года, реж. Тони Голдуин.
 «Алиби» — нидерландская комедия 2008 года, реж. Йохан Нийенхейс.